The Singles steht für:
 eine Band aus Belgien, siehe The Singles (Belgien)
 eine Band aus den USA, siehe The Singles (Band)
 ein Kompilationsalbum von Eminem, siehe The Singles (Eminem-Album)
 ein Kompilationsalbum von Lady Gaga, siehe The Singles (Lady-Gaga-Album)